Seznam občin departmaja Alpes-Maritimes zajema 163 občin.

 (CAP) Communauté d'agglomération du Moyen Pays Provençal, ustanovljena leta 2002.
 (CAR) Communauté d'agglomération de la Riviera Française, ustanovljena leta 2002.
 (CAN) Communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur, ustanovljena leta 2002.
 (CAS) Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, ustanovljena leta 2002.

Alpes-Maritimes